Madame Bovary, een roman uit 1856 van Gustave Flaubert
Madame Bovary (1934), een verfilming van de gelijknamige roman door Jean Renoir
Madame Bovary (1937), een verfilming van de gelijknamige roman door Gerhard Lamprecht
Madame Bovary (1942), een verfilming van de gelijknamige roman met Annie van Ees in de titelrol
Madame Bovary (1947), een verfilming van de gelijknamige roman door Carlos Schlieper
Madame Bovary (1949), een verfilming van de gelijknamige roman door Vincente Minnelli
Madame Bovary (1991), een verfilming van de gelijknamige roman door Claude Chabrol
Madame Bovary (2000), een verfilming van de gelijknamige roman door Tim Fywell
Madame Bovary (2014), een verfilming van de gelijknamige roman door Sophie Barthes
Madame Bovary (opera), een opera door Emmanuel Bondeville